Esistono più comuni francesi con questo nome

Puyravault – Charente Marittima
Puyravault – Vandea